Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które wystąpiły podczas mistrzostw Świata 2022 od 20 listopada do 18 grudnia 2022 roku w Katarze. Selekcjonerzy wszystkich 32 reprezentacji biorących udział w turnieju na 6 dni przed rozpoczęciem turnieju – do 14 listopada 2022 roku do godz. 17:00 musieli zarejestrować od 23-osobowy do 26-osobowy skład (w tym 3 bramkarzy). W przypadku, gdy zawodnik z przesłanej listy składu doznał kontuzji lub choroby przed pierwszym meczem swojej drużyny w turnieju, zawodnik ten mógł zostać zmieniony w dowolnym momencie do 24 godzin przed pierwszym meczem. Zarówno lekarz drużyny, jak i główny lekarz FIFA musieli potwierdzić, że kontuzja lub choroba jest na tyle poważna, że uniemożliwiają zawodnikowi udział w turnieju. Gracze zastępujący nie musieli być koniecznie z początkowej listy składu.

23 czerwca 2022 roku Prezydium Rady FIFA zatwierdziło zwiększenie maksymalnej liczby zawodników na ostatecznej liście składu (z 23 do 26). Wynikało to z umiejscowienia turnieju w piłkarskim kalendarzu oraz destrukcyjnych skutków wywołanych pandemią COVID-19. Jednak zgodnie z przepisami gry, drużyny nadal mogą wpisać maksymalnie 23 graczy do protokołu meczowego na każde spotkanie turniejowe (z czego 12 to rezerwowi).

 Przynależność klubowa do dnia rozpoczęcia mistrzostw.
 Liczba występów i goli podana do dnia rozpoczęcia mistrzostw.
 Zawodnicy oznaczeni symbolem  to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda:Pozycje na boisku:BR – bramkarzOB – obrońcaPO – pomocnikNA – napastnik

Grupa A

Selekcjoner:  Gustavo Alfaro

Ostateczny skład Ekwadoru został ogłoszony 14 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Louis van Gaal

Ostateczny skład Holandii został ogłoszony 10 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Félix Sánchez

Ostateczny skład Kataru został ogłoszony 11 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Aliou Cissé

Ostateczny skład Senegalu został ogłoszony 11 listopada 2022 roku. Sadio Mané wycofał się kontuzjowany 17 listopada i został zastąpiony przez Moussę N'Diaye 20 listopada.

Grupa B

Selekcjoner:  Gareth Southgate

Ostateczny skład Anglii został ogłoszony 10 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Carlos Queiroz

Ostateczny skład Iranu został ogłoszony 13 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Gregg Berhalter

Ostateczny skład Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 9 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Robert Page

Ostateczny skład Walii został ogłoszony 9 listopada 2022 roku.

Grupa C

Selekcjoner:  Lionel Scaloni

Ostateczny skład Argentyny został ogłoszony 11 listopada 2022 roku. Nicolás González wycofał się kontuzjowany i 17 listopada został zastąpiony przez Ángela Correę. Tego samego dnia, Joaquín Correa wycofał się kontuzjowany i 18 listopada został zastąpiony przez Thiago Almadę.

Selekcjoner:  Gerardo Martino

Ostateczny skład Meksyku został ogłoszony 14 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Czesław Michniewicz

Ostateczny skład Polski został ogłoszony 10 listopada 2022 roku. 13 listopada Bartłomiej Drągowski został zmuszony do wycofania się z oficjalnej listy składu z powodu kontuzji i został zastąpiony przez Kamila Grabarę.

Selekcjoner:  Hervé Renard

Ostateczny skład Arabii Saudyjskiej został ogłoszony 10 listopada 2022 roku. 13 listopada Fahad Al-Muwallad został zastąpiony przez Nawafa Al-Abeda po tym jak WADA zdecydowała o zawieszeniu Al-Muwallada.

Grupa D

Trener:  Graham Arnold

Ostateczny skład Australii został ogłoszony 8 listopada 2022 roku. 15 listopada Martin Boyle z powodu kontuzji został zastąpiony przez Marco Tilio.

Selekcjoner:  Kasper Hjulmand

Ostateczny skład Danii został ogłoszony 13 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Didier Deschamps

Ostateczny skład Francji został ogłoszony 9 listopada 2022 roku. Do składu 14 listopada został dodany Marcus Thuram. Presnel Kimpembe wycofał się ze składu z powodu kontuzji i został zastąpiony przez Axela Disasiego oraz ze składu z powodu kontuzji musiał wycofać się Christopher Nkunku, a zastąpił go Randal Kolo Muani. Karim Benzema wycofał się kontuzjowany 20 listopada, choć nie ogłoszono jeszcze żadnego zastępcy.

Selekcjoner:  Jalel Kadri

Ostateczny skład Tunezji został ogłoszony 14 listopada 2022 roku.

Grupa E

Trener:  Luis Fernando Suárez

24 sierpnia 2022 roku Suárez ogłosił kapitana Bryana Ruiza jako jedyny potwierdzony do tej pory w składzie Kostaryki. Ostateczny skład Kostaryki został ogłoszony 3 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Hansi Flick

Ostateczny skład Niemiec został ogłoszony 10 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Hajime Moriyasu

Ostateczny skład Japonii został ogłoszony 1 listopada 2022 roku. 8 listopada Yuta Nakayama został zmuszony do wycofania się z oficjalnej listy składu z powodu kontuzji i został zastąpiony przez Shuto Machino.

Selekcjoner:  Luis Enrique

Ostateczny skład Hiszpanii został ogłoszony 11 listopada 2022 roku. José Gayà wycofał się kontuzjowany i 18 listopada został zastąpiony przez Alejandro Balde.

Grupa F

Selekcjoner:  Roberto Martínez

Ostateczny skład Belgii został ogłoszony 10 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  John Herdman

Ostateczny skład Kanady został ogłoszony 13 listopada 2022.

Selekcjoner:  Zlatko Dalić

Ostateczny skład Chorwacji został ogłoszony 9 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Walid Regragui

Ostateczny skład Maroka został ogłoszony 7 listopada 2022 roku. Amine Harit wycofał się kontuzjowany i 16 listopada został zastąpiony przez Anassa Zaroury’ego.

Grupa G

Selekcjoner:  Tite

Ostateczny skład Brazylii został ogłoszony 7 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Rigobert Song

Ostateczny skład Kamerunu został ogłoszony 9 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Dragan Stojković

Ostateczny skład Serbii został ogłoszony 11 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Murat Yakin

Ostateczny skład Szwajcarii został ogłoszony 9 listopada 2022 roku.

Grupa H

Selekcjoner:  Otto Addo

Ostateczny skład Ghany został ogłoszony 14 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Fernando Santos

Ostateczny skład Portugalii został ogłoszony 10 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Paulo Bento

Ostateczny skład Korei Południowej został ogłoszony 12 listopada 2022 roku.

Selekcjoner:  Diego Alonso

Ostateczny skład Urugwaju został ogłoszony 10 listopada 2022 roku.

Statystyki zawodników

Według wieku

Zawodnicy z pola 
 Najstarszy:  Atiba Hutchinson (39 lat, 285 dni)
 Najmłodszy:  Youssoufa Moukoko (18 lat, 0 dni)

Bramkarze 
 Najstarszy:  Alfredo Talavera (40 lat, 63 dni)
 Najmłodszy:  Simon Ngapandouetnbu (19 lat, 222 dni)

Trenerzy 
 Najstarszy:  Louis van Gaal (71 lat, 104 dni)
 Najmłodszy  Lionel Scaloni (44 lata, 188 dni)

Według klubów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Składy w bazie FIFA 
 Składy w bazie Goal.com 
 Składy w bazie Fourfourtwo.com 
 Składy w bazie WorldFootball.net 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022